Dit is een lijst van planetoïden 9701-9800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 17 januari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (9701) Mak || 1157 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9702) Tomvandijk || 2108 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9703) Sussenbach || 3146 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9704) Georgebeekman || 5469 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9705) Drummen || 3137 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9706) Bouma || 3176 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9707) Petruskoning || 3226 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9708) Gouka || 4140 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9709) Chrisnell || 5192 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9710) - || 1964 VN1 || 9 november 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (9711) Želetava || 1972 PA || 7 augustus 1972 || P. Wild, I. Baueršíma
|-
| (9712) Nauplius || 1973 SO1 || 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9713) Oceax || 1973 SP1 || 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9714) Piazzismyth || 1975 LF1 || 1 juni 1975 || R. H. McNaught
|-
| (9715) Paolotanga || 1975 SB1 || 30 september 1975 || S. J. Bus
|-
| (9716) Severina || 1975 UE || 27 oktober 1975 || P. Wild
|-
| (9717) Lyudvasilia || 1976 SR5 || 24 september 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (9718) Gerbefremov || 1976 YR1 || 16 december 1976 || L. I. Chernykh
|-
| (9719) Yakage || 1977 DF2 || 18 februari 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (9720) Ulfbirgitta || 1980 FH1 || 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (9721) Doty || 1980 GB || 14 april 1980 || E. Bowell
|-
| (9722) Levi-Montalcini || 1981 EZ || 4 maart 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (9723) Binyang || 1981 EP13 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9724) Villanueva || 1981 EW17 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9725) Wainscoat || 1981 EE19 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9726) Verbiscer || 1981 EY19 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9727) Skrutskie || 1981 EW24 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9728) Videen || 1981 EX38 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9729) - || 1981 RQ || 7 september 1981 || A. Mrkos
|-
| (9730) - || 1982 FA || 23 maart 1982 || M. L. Sitko, W. A. Stern
|-
| (9731) - || 1982 JD1 || 15 mei 1982 || Palomar
|-
| (9732) Juchnovski || 1984 SJ7 || 24 september 1984 || V. G. Shkodrov, V. G. Ivanova
|-
| (9733) Valtikhonov || 1985 SC3 || 19 september 1985 || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh
|-
| (9734) - || 1986 CB2 || 12 februari 1986 || H. Debehogne
|-
| (9735) - || 1986 JD || 2 mei 1986 || INAS
|-
| (9736) - || 1986 QP2 || 28 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (9737) Dudarova || 1986 SC2 || 29 september 1986 || L. G. Karachkina
|-
| (9738) - || 1987 DF6 || 23 februari 1987 || H. Debehogne
|-
| (9739) Powell || 1987 SH7 || 26 september 1987 || C. S. Shoemaker
|-
| (9740) - || 1987 ST11 || 23 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (9741) Solokhin || 1987 UU4 || 22 oktober 1987 || L. V. Zhuravleva
|-
| (9742) Worpswede || 1987 WT1 || 26 november 1987 || F. Börngen
|-
| (9743) Tohru || 1988 GD || 8 april 1988 || E. F. Helin
|-
| (9744) Nielsen || 1988 JW || 9 mei 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (9745) Shinkenwada || 1988 VY || 2 november 1988 || T. Seki
|-
| (9746) Kazukoichikawa || 1988 VS1 || 7 november 1988 || Y. Kushida, M. Inoue
|-
| (9747) - || 1989 AT || 4 januari 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9748) van Ostaijen || 1989 CS2 || 4 februari 1989 || E. W. Elst
|-
| (9749) Van den Eijnde || 1989 GC1 || 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (9750) - || 1989 NE1 || 8 juli 1989 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (9751) Kadota || 1990 QM || 20 augustus 1990 || T. Seki
|-
| (9752) - || 1990 QZ1 || 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (9753) - || 1990 QL3 || 28 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (9754) - || 1990 QJ4 || 23 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (9755) - || 1990 RR2 || 15 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (9756) Ezaki || 1991 CC3 || 12 februari 1991 || T. Seki
|-
| (9757) Felixdejager || 1991 GA6 || 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (9758) Dainty || 1991 GZ9 || 13 april 1991 || D. I. Steel
|-
| (9759) - || 1991 NE7 || 12 juli 1991 || H. Debehogne
|-
| (9760) - || 1991 PJ13 || 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (9761) Krautter || 1991 RR4 || 13 september 1991 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (9762) Hermannhesse || 1991 RA5 || 13 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (9763) - || 1991 RU17 || 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (9764) Morgenstern || 1991 UE5 || 30 oktober 1991 || F. Börngen
|-
| (9765) - || 1991 XZ || 14 december 1991 || H. Shiozawa, M. Kizawa
|-
| (9766) Bradbury || 1992 DZ2 || 24 februari 1992 || Spacewatch
|-
| (9767) Midsomer Norton || 1992 EB1 || 10 maart 1992 || D. I. Steel
|-
| (9768) Stephenmaran || 1992 GB1 || 5 april 1992 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (9769) Nautilus || 1993 DG2 || 24 februari 1993 || A. Natori, T. Urata
|-
| (9770) Discovery || 1993 EE || 1 maart 1993 || T. Urata
|-
| (9771) - || 1993 FU17 || 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (9772) - || 1993 MB || 16 juni 1993 || T. B. Spahr
|-
| (9773) - || 1993 MG1 || 23 juni 1993 || E. F. Helin
|-
| (9774) Annjudge || 1993 NO || 12 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (9775) Joeferguson || 1993 OH12 || 19 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (9776) - || 1993 VL3 || 11 november 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9777) Enterprise || 1994 OB || 31 juli 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (9778) Isabelallende || 1994 PA19 || 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (9779) - || 1994 RA11 || 1 september 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9780) Bandersnatch || 1994 SB || 25 september 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (9781) Jubjubbird || 1994 UB1 || 31 oktober 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (9782) Edo || 1994 WM || 25 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (9783) Tensho-kan || 1994 YD1 || 28 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (9784) Yotsubashi || 1994 YJ1 || 31 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (9785) Senjikan || 1994 YX1 || 31 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (9786) Gakutensoku || 1995 BB || 19 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9787) - || 1995 BA3 || 27 januari 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9788) Yagami || 1995 EQ1 || 11 maart 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9789) - || 1995 GO7 || 4 april 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9790) Deipyrus || 1995 OK8 || 25 juli 1995 || Spacewatch
|-
| (9791) Kamiyakurai || 1995 YD1 || 21 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9792) Nonodakesan || 1996 BX1 || 23 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (9793) Torvalds || 1996 BW4 || 16 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (9794) - || 1996 FO5 || 25 maart 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (9795) Deprez || 1996 GJ19 || 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (9796) Robotti || 1996 HW || 19 april 1996 || F. Manca, P. Chiavenna
|-
| (9797) Raes || 1996 HR21 || 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (9798) - || 1996 JK || 8 mei 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9799) Thronium || 1996 RJ || 8 september 1996 || T. B. Spahr
|-
| (9800) Shigetoshi || 1997 ES2 || 4 maart 1997 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten